Cosimo Figliomeni (1992) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Giuseppe Figliomeni (1987) – calciatore italiano, di ruolo difensore